

Geografia
 Rém – comune dell'Ungheria

Sigle 
 Röntgen equivalent man – unità di misura della radioattività
 Rapid eye movement – fase del sonno caratterizzata da intensa attività onirica
 La République En Marche ! – partito politico francese

Geologia 
 Rem Maculae – formazione geologica presente sulla superficie di Tritone
 REM – acronimo per indicare le terre rare (dall'inglese "rare earth metals")

Informatica 
 Commento usato in alcuni linguaggi di programmazione

Animazione 
 Rem – personaggio di Death Note
 Rem – personaggio di Re:Zero - Starting Life in Another World

Mitologia
 Rem – secondo la mitologia egizia, era un pesce in grado di fertilizzare la terra con le proprie lacrime

Musica 
 R.E.M. – gruppo musicale statunitense

Persone
 Rem – pseudonimo della disegnatrice statunitense Priscilla Hamby

Altri progetti